Die 2. Handball-Bundesliga startete wie in den Jahren zuvor auch in der Saison 2003/04 mit einer Nord- und einer Südstaffel.
Aus der Staffel Nord stiegen TuS N-Lübbecke und der SV Post Schwerin, aus der Staffel Süd die HSG Düsseldorf in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TuS N-Lübbecke und SV Post Schwerin.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: Stralsunder HV.

Absteiger in die Regionalligen: HSG Tarp-Wanderup, SG Flensburg-Handewitt II und SG Achim/Baden.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HSV BW Insel Usedom, LTV Wuppertal und OHV Aurich

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: HSG Düsseldorf.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SG Kronau/Östringen und ThSV Eisenach.

Absteiger in die Regionalligen: HSG Konstanz, HSG Römerwall und HC Erlangen.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HG Oftersheim/Schwetzingen, SG Werratal 92 und TV Hüttenberg.

Relegation 
Die SG Kronau/Östringen musste als Sechzehnter der Handball-Bundesliga 2003/04 in die Relegation, der Gegner wurde in der Begegnung zwischen den beiden Zweitplatzierten der 2. Handball-Bundesligen gefunden.

Qualifikation zur Relegation:
Hinspiel:
SV Post Schwerin – TSG Oßweil 34:31

Rückspiel:
TSG Oßweil - SV Post Schwerin 32:31

Relegation:
Hinspiel:
SG Kronau/Östringen – SV Post Schwerin 39:30

Rückspiel
SV Post Schwerin - SG Kronau/Östringen 39:29

 Der SV Post Schwerin steigt damit in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Entscheidungen 

Handballsaison 2003/04
2003